Vaterpolsko prvenstvo Jugoslavije za 1973. godinu je drugi put zaredom osvojio Partizan iz Beograda.

I. savezna liga 

 Izvori: 
 Jadran-Koteks : '20 - '90

II. savezna liga 
Sudionici:
 Bečej
 Mladost Bijela
 Rivijera Đenovići
 ŽAK Kikinda
 Koper
 Triglav Kranj
 Vojvodina Novi Sad
 Borac Orahovac
 Senta
 Spartak Subotica
 Solaris Šibenik
 Jedinstvo Zadar
 Izvori: 
 VK Senta

Izvori 

1973.